Breitenegg ist die Bezeichnung für:

 eine Burgruine in Bayern, siehe Burgruine Breitenegg
 eine Reichsgrafschaft in Bayern, siehe Reichsgrafschaft Breitenegg
 Breitenegg (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Breitegg